Il Navbahor Namangan è una società calcistica uzbeka con sede nella città di Namangan. La squadra è stata fondata nel 1978.

Palmarès

Competizioni nazionali

1996

1992, 1995, 1998

1999

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2018

Finalista: 1993
Semifinalista: 1994, 1997, 2003, 2005

Semifinalista: 1999-2000

Organico

Rosa 2020
Aggiornata al 31 agosto 2020.

Note

Collegamenti esterni 
 

Società calcistiche uzbeke